Steinmetz signifie tailleur de pierre en allemand. Il peut désigner:

Patronymes 

 Adolf Steinmetz (1868-1919), homme politique allemand ;
 Charles Proteus Steinmetz, mathématicien américain ;
 François Steinmetz, missionnaire alsacien et évêque en Afrique ;
 Jean-Luc Steinmetz, critique littéraire, universitaire et poète français ;
 Johann Adam Steinmetz, théologien allemand ;
 Karl Friedrich von Steinmetz, général prussien ;
 Pierre Steinmetz, homme politique français ;
 Richard Steinmetz, acteur américain ;
 Sebald Rudolf Steinmetz, ethnologue néerlandais ;
 Thérèse Steinmetz (1933-), chanteuse néerlandaise ;
 Beny Steinmetz (1956-), homme d'affaires israélien.

Autres 
 (1681) Steinmetz, astéroïde.
 Formule de Steinmetz, désignant les pertes par hystérésis dans un circuit magnétique.
 Steinmetz Automobile, préparateur allemand spécialiste des Opel.

Patronyme lorrain
Patronyme alsacien